Iron Duke kan syftya på

 Iron Duke (lokomotiv) – en klass med bredspåriga snälltågslokomotiv inom Great Western Railways

Personer
 Arthur Wellesley, hertig av Wellington (1769–1852), en brittisk militär, torypolitiker och diplomat känd som Iron Duke

Se även 
 HMS Iron Duke – flera fartyg
 Järnhertigen – flera betydelser